

Cinema 
 Sweetwater - Dolce vendetta (Sweetwater) – film del 2013 diretto da Logan Miller e Noah Miller

Fiumi 
 Sweetwater – fiume del Wyoming, Stati Uniti d'America.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sweetwater – città della Contea di Miami-Dade, Florida
 Sweetwater – census-designated place della Contea di Nez Perce, Idaho
 Sweetwater – township della Contea di Lake, Michigan
 Sweetwater – città della Contea di Beckham, Oklahoma
 Sweetwater – città della Contea di Monroe, Tennessee
 Sweetwater – città della Contea di Nolan, Texas

Musica 
 Sweetwater – gruppo musicale rock statunitense
 Sweetwater – album degli Sweetwater del 1968

Pagine correlate 
 Sweet Water